José Maria Cândido mais conhecido como Zé Maria (Itirapina, 7 de outubro de 1957) é um engenheiro e político brasileiro e ex-prefeito de Itirapina, no estado de São Paulo.

Biografia 
Formado em 1985 em Engenharia Civil (enfase em Serviços Públicos) pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, foi prefeito da cidade de Itirapina por quatro mandatos (1991/1992, 1993/1996, 2000/2004 e 2013/2016). É casado com a pedagoga e ex-vereadora pelo PMDB (mandato 2009/2012) Mari Leila Bacciotti Cândido, nascida em 10 de fevereiro 1970, tem dois filhos: Letícia Bacciotti Cândido nascida em 17/12/1994 e Gustavo Bacciotti Cândido nascido em 23/04/1998. 

Em 2 de outubro de 2016 foi reeleito para o seu quinto mandato que vai de 2017 a 2020, pela coligação "Nosso Trabalho Não Pode Parar" tendo os partidos PMDB/PSB/PP/PSD/PSC eleito com 3.539 46.65% dos votos válidos, sendo reeleito em Itirapina.

Naturais de Itirapina
Prefeitos de Itirapina
Políticos do estado de São Paulo
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)